Partit Socialdemòcrata de Finlàndia (finès Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) és un partit polític finlandès fundat el 1899 com a Partit Laborista Finlandès (Suomen Työväenpuolue), d'ideologia socialdemòcrata. Quan esclatà la Revolució Russa el 1917 va patir l'escissió del Partit Comunista de Finlàndia i participà en el procés d'independència finlandesa, però fou exclòs del govern fins a la presidència de Kyösti Kallio el 1937.

Ha participat moltes vegades en el govern finlandès, l'últim cop entre 1995 i 2007. Fins a les eleccions parlamentàries finlandeses de 1991 va ser la força més votada. Ideològicament, el partit se situa en una posició més moderada que l'altre partit d'esquerra del país, la Unió d'Esquerra.

Les principals figures del partit són Eero Heinäluoma, candidat a les eleccions parlamentàries finlandeses de 2007, i Tarja Halonen, presidenta de Finlàndia des de 2000. Els dos anteriors presidents, Mauno Koivisto (1982-1994) i Martti Ahtisaari (1994-2000) també eren socialdemòcrates. Una altra figura històrica és Paavo Lipponen, últim Primer Ministre socialdemòcrata.

A les eleccions de 2007, el partit va obtenir el 21,4% dels vots i 45 escons, un dels pitjors resultats de la seva història. Va quedar en tercer lloc per darrere de centristes i conservadors, quedant fora del govern de coalició que formaven el Partit del Centre i el Partit Popular Suec. A les eleccions de 2011, tot i obtenir el pijtor resultat de tota la seva història (19,2% dels vots i 42 escons), va aconseguir entrar al govern presidit per Jyrki Katainen, del Partit de la Coalició Nacional, i que inclou l'Aliança d'Esquerra, els Demòcrata-Cristians, la Lliga Verda i el Partit Popular Suec.

Líders del partit 
 Nils Robert af Ursin - (1899-1900)
 J. A. Salminen - (1900) 
 K. F. Hellstén - (1900-1903)
 Taavi Tainio - (1903-1905)
 Emil Perttilä - (1905-1906)
 Edvard Valpas - (1906-1909)
 Matti Paasivuori - (1909-1911)
 Otto Wille Kuusinen - (1911-1913)
 Matti Paasivuori - (1913-1917) 
 Kullervo Manner - (1917-1918) 
 Väinö Tanner - (1918-1926)
 Matti Paasivuori - (1926-1930)
 Kaarlo Harvala - (1930-1942)
 Väinö Salovaara - (1942-1944)
 Onni Hiltunen - (1944-1946)
 Emil Skog - (1946-1957)
 Väinö Tanner - (1957-1963)
 Rafael Paasio -(1963-1975)
 Kalevi Sorsa - (1975-1987)
 Pertti Paasio - (1987-1991)
 Ulf Sundqvist - (1991-1993)
 Paavo Lipponen - (1993-2005)
 Eero Heinäluoma - (2005-2008)
 Jutta Urpilainen - (2008-2014)
 Antti Rinne - (2014-)

Resultats electorals

Enllaços externs 

 Web oficial en finès  
 Web oficial en anglès 

Partits polítics de Finlàndia
1899